Switchblade Serenades — альбом группы Sister Sin, выпущенный 22 сентября 2008 года.

Запись проходила в Гётеборге на студии Bohus Sound. Альбом занял 107 позицию в чарте Top Heatseekers журнала Billboard, в который включаются лучшие альбомы новых и развивающихся групп, ранее не попадавших в Топ-100 чартов Billboard. В поддержку альбома прошло два тура на территории США, в рамках которого Sister Sin выступали с Motörhead, Otep и Ill Niño.

Сравнивая Switchblade Serenades с Dance of the Wicked вокалистка Лив Ягрелл сказала, что они не похожи друг на друга как день и ночь, и что музыка стала более тяжёлой и более качественной. Также, отвечая на вопрос «что выделяет Switchblade Serenades из множества других тяжёлых альбомов», она сказала, что группа Sister Sin пытается возродить старую школу рока и метала, которой так не хватает сегодняшнему миру.

Список композиций

Примечания 

Альбомы Sister Sin